

Географические названия 
 Ла-Либертад — город в Никарагуа, в департаменте Чонталес.
 Ла-Либертад — департамент в Сальвадоре.
 Ла-Либертад — муниципалитет в Мексике, в штате Чьяпас.
 Ла-Либертад — посёлок в Мексике, штат Кампече, муниципалитет Эскарсега.
 Ла-Либертад — провинция в Колумбии, в департаменте Бояка.
 Ла-Либертад — регион в северо-восточной части Перу.

Футбольные клубы 
 Ла-Либертад (футбольный клуб) — футбольный клуб из Коста-Рики.

См. также 
 Либертад